Националната дивизия по футбол на Молдова 2015/16 е 25-ият сезон от основаването ѝ. Сезонът започва през юли 2015 г. и завършва през май 2016 г. Милсами е настоящият шампион от миналия сезон.

Отбори 
В първенството участват общо 10 отбора, в това число 8 от предишния сезон и две, спечелили промоция от Дивизия А 2014/15 – първите два отбора в класирането, Сперанца и Петрокуб.

Информация

Треньорски смени 
Няма

Класиране 

 Последно обновяване: 29 май 2016 г.

Източник: Национална дивизия на SoccerWay

Външни препратки 
 Federatia de Fotbal 
 Soccer Way

Източници 

Футбол в Молдова
Сезон 2015/16 във футбола